

Población por año

Población por año, sexo y nacionalidad

Pirámide de población

Referencias 

Torrejoncillo
Torrejoncillo
Torrejoncillo